Флаг муниципального образования Воло́вский район Тульской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 мая 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6368.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3. разделённое по диагоналям на белую (вверху и внизу) и зелёную (у древка и свободного края) части и воспроизводящее в середине изображение чёрной головы вола из герба района с жёлтыми глазами и кольцом в носу и жёлтой дубовой веткой на рогах».

Символика 
Земли Воловского района ранее входили в состав Богородицкого и Ефремовского района. Название района произошло от названия административного центра района посёлка Волово (бывшее село Волово). Основано село было в степной местности, вокруг небольшого озера Воловье. По одной из легенд на этом озере гуртовщики поили скот (в том числе и волов) во время прогона по Воронежскому тракту. По территории района пролегает много железнодорожных и автомобильных трасс и магистралей. Станция Волово — узел железных дорог, расходящийся в четырёх направлениях.

Все это нашло отражение на флаге района:

— диагональное деление полотнища — символизирует расходящиеся от станции Волово железнодорожные магистрали. Чередующиеся участки полотнища — символизируют поля и леса Воловского района;

— цвета флага символизируют административно-территориальные особенности образования Воловского района из Богородицкого и Ефремовского районов, на флагах которых — белый и зелёный цвет;

— голова вола — гласный символ названия района, символ его сельскохозяйственной направленности. Вол — символ работоспособности, выносливости, неприхотливости;

— шесть листьев на дубовой ветке — символ шести поселений составляющих единый район. Символика дуба многозначна: символ крепости, долголетия, стойкости, плодовитости.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Примечания 

Вол в геральдике
Флаги с изображением дубовых листьев